Strgar ist der Familienname folgender Personen

 Igor Strgar (* 1972), slowenischer Skispringer
 Matic Strgar (* 1982), slowenischer Radsportler